Franz John ist der Name folgender Personen:

* Franz von John (1815–1876), österreichischer General und Kriegsminister
 Franz John (Fußballspieler) (1872–1952), deutscher Fußballfunktionär und Fotograf
 Franz John (Künstler) (* 1960), deutscher Künstler